Filip Kenig (ur. 22 grudnia 1978) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego.

Wychowanek i w latach 2010–2012 współwłaściciel Łódzkiego Klubu Sportowego. 

Mąż koszykarki Katarzyny Kenig. Od 2014 roku występuje w rozgrywkach FIBA 3x3; w sezonie 2016 otrzymał powołanie do reprezentacji Polski 3x3, z którą zakwalifikował się do turnieju finałowego Mistrzostw Europy FIBA 3x3. W Finałach ME reprezentacja Polski wywalczyła 8 miejsce, przegrywając w 1/4 finału z późniejszym Mistrzem Europy - Słowenią. 

Przedsiębiorca, inwestor finansowy, finalista konkursu E&Y Entrepreneur of the Year 2010.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Wicemistrz I ligi (2011)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw:
 świata 3x3 (2016 – 20. miejsce)
 Europy 3x3 (2016 – 8. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Koszykarze ŁKS Łódź
Polscy koszykarze
Koszykarze Wisły Kraków
Urodzeni w 1978
Koszykarze Korony Kraków